Gienow bezeichnet:
 Gienow, ehemals im Kreis Regenwalde, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Ginawa

Gienow ist der Familienname folgender Personen:
 Hanna Gienow (* 1943), Hamburger Politikerin (CDU)
 Herbert Gienow (* 1926), deutscher Jurist und Industriemanager
 Jessica Gienow-Hecht (* 1964), deutsche Historikerin
 Peter Gienow (* 1960), deutscher Homöopath und Autor